Plaats in Indonesië
 Sugiharjo (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sugiharjo (Batang Kuis), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Sugiharjo (Tuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java